Michał Aleksander Ronikier (1728–1802) – cześnik litewski, generał wojsk koronnych
 Michał Ronikier (ur. 1939) – polski tłumacz